Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара леђним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 24. јула (квалификације и полуфинала) и 25. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 50 такмичарки из 44 земље. Дотадашња светска првакиња из 2017. Етијен Мадеирос из Бразила освојила је сребрну медаљу и тако није одбранила титулу првакиње света, а нова светска првакиња је постала Американка Оливија Смолига која је у финалу испливала и нови национални рекорд своје земље у времену 27,33 секунде. Бронзану медаљу је освојила Дарија Васкина из Русије.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара леђним стилом за жене првобитно је било пријављено 50 такмичарки из 43 земље, две такмичарке нису наступиле у својим тркама, а свака од земаља имала је право на максимално две представнице у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 24. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:03 по локалном времену, пливало се у 5 квалификационих групс, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичарки са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 24. јула са почетком од 20:37 часова по локалном времену. Пласман у финале је остварило осам пливачица са најбољим временима полуфинала.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 25. јула са почетком од 20:37 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

леђно